Ла Миниља има више значења:

 Ла Миниља (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Миниља (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику